Regionalliga 1986/87 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 1986/87
 Handball-Regionalliga West 1986/87